Indianola kan syfta på:

Indianola, Illinois
Indianola, Iowa
Indianola, Mississippi
Indianola, Nebraska
Indianola, Washington